EIB kan syfta på:
 EIB –Europeiska unionens finansieringsinstitut, se Europeiska investeringsbanken
 EIB – en standard, se European Installation Bus